Banja je lahko:
 narečni naziv za kopalno kad
 srbskohrvaška beseda za toplice

Naselje 
 Banja, Aranđelovac (Srbija)
 Banja, Novi Pazar (Srbija)
 Banja, Opuzen (Hrvaška)
 Banja, Priboj (Srbija)
 Banja, Vrgorac (Hrvaška)
 Banja Koviljača (Srbija)
 Banja Loka (Slovenija)
 Banja Luka (Bosna in Hercegovina)
 Banja Vručica (Bosna in Hercegovina)

Glej tudi 
 Banjani 
 Banjevac 
 Banjica
 Banovina ali Banija
 Banjski Dol
 Banjski Orešac